Amadeus IV. bezeichnet folgende Personen:

Amadeus IV. (Savoyen) (1197–1253), Graf von Maurienne und Savoyen
Amadeus IV. (Genf)